

Das British Matchplay 1978 war ein von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltetes Dartsturnier, das vom 30. September bis zum 3. Oktober 1978 in Great Yarmouth, Norfolk (England), zum dritten Mal ausgetragen und vom Fernsehsender ITV übertragen wurde. Im Finale konnte der Engländer John Lowe seinen Landsmann Tony Brown mit 2:1 besiegen.

Turnierplan 
Am Viertelfinale nahmen neben vier Engländern auch zwei Waliser sowie jeweils ein Schotte und Schwede teil.

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: British Matchplay Men 1978. In: mastercaller.com, abgerufen am 13. Dezember 2021.
 1978 British Matchplay Results. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 13. Dezember 2021.
 John Lowe winning the 1978 BDO British Matchplay. In: youtube.com, abgerufen am 13. Dezember 2021.

1978
Dartveranstaltung 1978